Samuel Schultz ist der Name folgender Personen:

* Samuel Schultz (Rechtswissenschaftler), deutscher Rechtswissenschaftler 
 Samuel Schultz (1635–1699), deutscher Theologe, siehe Samuel Schultze
 Samuel Schultz (Radsportler) (* 1985), US-amerikanischer Mountainbikefahrer 
 Samuel Schultz (Sänger) (* 1987/1988), deutscher Sänger (Bariton) 
 Samuel Davies Schultz (1865–1917), kanadischer Jurist und Baseballspieler 
 Samuel J. Schultz (Samuel Jacob Schultz; 1914–2005), US-amerikanischer Theologe